Рябоконь Владимир Александрович () — генерал-майор (1984). Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР XI созыва (1984—1989).

Биография 
Родился 8 марта 1938 года в городе Кривой Рог в семье рабочего. Украинец. Член КПСС с июля 1961 года.

В 1954 году поступил и в 1959 году окончил Криворожский горнорудный институт, после чего начал работать инженером группы механических испытаний энерголаборатории горнорудного треста «Дзержинскруда» (Кривой Рог).
С августа 1960 года — 1-й секретарь Центрально-Городского райкома ЛКСМ Украины (Кривой Рог).

С ноября 1961 года — инженер-конструктор и мастер Криворожского участка предприятия «Промэнергоремонт», с апреля 1962 года — инженер, старший инженер отдела внедрения и испытания новых машин, старший инженер конструкторского отдела института по проектированию и конструированию машин для горнорудной промышленности «Гипрорудмаш» (Кривой Рог), одновременно — неосвобождённый секретарь комитета комсомола института.

С октября 1964 года на партийной работе — инструктор организационного отдела, с декабря 1966 года — заведующий промышленно-транспортным отделом Криворожского горкома КП Украины.

С апреля 1968 года — оперуполномоченный отделения в УКГБ при Совете Министров Украинской ССР по Днепропетровской области, с 1968 года — начальник отдела по городу и железнодорожной станции Кривой Рог.

В августе 1973 — сентябре 1982 года — заместитель председателя КГБ при Совете Министров Украинской ССР по кадрам — начальник отдела кадров, в сентябре 1982 — декабре 1985 года — заместитель председателя КГБ Украинской ССР.
С 12 декабря 1985 по 16 января 1989 года — Председатель КГБ Киргизской ССР.

С 10 января 1988 года доизбран депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР XI созыва (1984—1989) по Ошскому городскому избирательному округу № 340. Делегат XXVII съезда КПСС (25 февраля — 6 марта 1986), делегат XVIII съезда КП Киргизии (23—24 января 1986).

В 1990 году вышел в отставку.

В 1992—1993 годах — заместитель генерального директора совместного предприятия «МДМ-ИНК».

С 1993 года работал в структуре Московского коммерческого банка «Москомприватбанк» — заместитель председателя правления, с мая 1994 года — председатель правления, с 2001 года — председатель Совета директоров.

Награды 
 Орден Красной Звезды;
 Почётный сотрудник госбезопасности;
 9 медалей.

Примечания

Источники 
 
 Рябоконь Владимир Александрович // Тумшис М. А. Щит и меч Советского Союза. Справочник: краткие биографии руководителей органов государственной безопасности СССР и союзных республик (декабрь 1922 — декабрь 1991 гг.) / : Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. — 576 с. ISBN 978-5-91244-161-5.

Ссылки 
 Рябоконь Владимир Александрович.
 Рябоконь Владимир Александрович.

Выпускники Криворожского национального университета
Функционеры ВЛКСМ
Председатели КГБ Киргизской ССР
Члены Криворожского горкома КП Украины
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Киргизской ССР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты съездов КП Киргизии